Лежень — птица из семейства авдотковых.
 Ле́жень — бревно, брус в горизонтальном, лежачем положении в разных сооружениях, устройствах (Толковый словарь Д. Н. Ушакова). Назначение — распределять давление на грунт в тех случаях, когда по свойству грунта свай забить нельзя.
Лежень (хлеб) — свадебный или рождественский обрядовый хлеб.
Лежень- Символ профессиональной эректильной дисфункции (импотенции) Тверской областной прокуратуры и органов контрольных функций г. Тверь.